Списки эпизодов «Звёздного пути»:
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал»
 Список эпизодов мультсериала «Звёздный путь: Анимационный сериал»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Следующее поколение»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Вояджер»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Энтерпрайз»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Дискавери»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Короткометражки»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Пикар»
 Список эпизодов мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы»
 Список эпизодов мультсериала «Звёздный путь: Протозвезда»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

См. также 
 Список списков списков: Телевидение